La Lobera kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Lobera, Oaxaca, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 
 La Lobera, Michoacán de Ocampo, Santa Ana Maya, 
 La Lobera, Jalisco, 
 La Lobera, delstaten Mexiko, Almoloya de Alquisiras, 

Robotskapade Mexikoförgreningar